Penobscot – popolo nativo americano
 Penobscot – città della contea di Hancock, Maine
 Penobscot – fiume del Maine
 Baia di Penobscot – baia degli Stati Uniti